

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit einem Eintrag einer Person, deren Namen mit den Buchstaben „Bonr“ beginnt.

Bonr 



Bonra 
 Bonrade, Johannes († 1448), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Dekan des Lübecker Domkapitels